Дитер Хаттруп (Dieter Hattrup)  (* 17 августа 1948 в Херне) является профессором догматики и истории догмы ad personam на теологическом факультете университета в Падерборне.

Биография 
Дитер Хаттруп изучал математику, физику и католическое богословие в Мюнстере, Регенсбурге и Бонне. В 1978 защитил докторскую степень (соответствует российской степени кандидата наук) в области математики. После священнической хиротонии в 1980 году семь лет нёс приходское служение.

В  1986 защитил вторую докторскую степень (соответствует российской степени кандидата богословия) и в 1990 хабилитированного доктора (в российской системе соответствует степени доктора наук) в области католического богословия.

С 1991 года является ординарным профессором догматики и истории догмы ad personam на теологическом факультете в Падерборне.

Идеи 
Характер своего мышления сам Хаттруп обозначает как «сесквистика» (от лат. sesqui = полтора), не сводимая ни с детерминистским монизмом природы, ни с дуализмом свободы и необходимости. "Это взгляд между монизмом и дуализмом. Я беру результаты естественных наук — физики и биологии, однако эти результаты имеют для меня другое значение". Сесквистика Хаттрупа основана на трёх утверждениях:

1. Природа — это та действительность, которую я могу постичь. Бог — это та действительность, которая постигает меня.

2. Истина — это способность сохранять в жизни себя и других; интерес — это ущербная форма истины, при которой я хочу сохранять в жизни только себя.

3. Свобода Бога и человека не наблюдаема непосредственно, в мире она как в театре теней явлена в случайности и необходимости.

Труды 
Большое число сочинений, статей и книг, изданных в Германии и в других странах (приведены некоторые из них):
 Der δ-Operator auf Produkten streng pseudokonvexer Gebiete. Bonner Mathematische Schriften Nr. 107 (Dissertation). Bonn, 1978.– 79 S.

Книги 
 Die Bewegung der Zeit. Naturwissenschaftliche Kategorien und die christologische Vermittlung von Sein und Geschichte. Mit einem Vorwort von C.F. von Weizsäcker. Münster: Aschendorff, 1988. – 296 S.
 Eschatologie. Paderborn: Bonifatius, 1992.– 352 S.
 Ekstatik der Geschichte. Die Entwicklung der christologischen Erkenntnistheorie Bonaventuras. Paderborn: Schöningh, 1993. –341 S.
 Theologie der Erde. Paderborn: Bonifatius, 1994. – 272 S.
 Einstein und der würfelnde Gott. An den Grenzen des Wissens in Naturwissenschaft und Theologie. Freiburg i. Br.: Herder, 2001. – 304 S.; 4. (broschierte) Sonderauflage 2008.
 Die Wirklichkeitsfalle. Vom Drama der Wahrheitssuche in Naturwissenschaft und Philosophie. Freiburg i. Br.: Herder, 2003. – 304 S.
 Carl Friedrich von Weizsäcker – Physiker und Philosoph. Darmstadt: WBG, 2004. – 272 S.
 Frankenberger – Gottbekenntnisse großer Naturforscher. Erweitert und kommentiert von D. Hattrup. Neuauflage. Trier: Paulinus, 2005. – 96 S.
 Der Traum von der Weltformel oder Warum das Universum schweigt. Freiburg i. Br.: Herder, 2006. – 296 S.
 Darwins Zufall oder Wie Gott die Welt erschuf. Freiburg i. Br.: Herder, 2008. – 295 S. ISBN 978-3-451-29930-8
 Freiheit als Schattenspiel von Zufall und Notwendigkeit - Vier Dialoge. Freiburg i. Br.: Herder, 2009 (Februar). – 160 S.
 Die heilsame Sturheit der Kirche. Eine Denkschrift. Freiburg i. Br.: Herder, 2012 - 134 S. ISBN 978-3-451-34128-1

Примечания

Ссылки 
 Господь дал мне голову и сказал – думай!
 Dieter Hattrup
 Dieter Hattrup auf der Website der Theologischen Fakultät Paderborn
 Online-Bibliothek von Dieter Hattrup

Персоналии по алфавиту